Gewerbesteuer steht für:

 Gewerbesteuer (Deutschland), eine Kommunalsteuer in Deutschland
 Gewerbesteuer (DDR), eine Republiksteuer in der DDR